Seven Years: 1998-2005 – album di ATB del 2005
 Seven Years – album di Mark Mallman del 2005
 Seven Years – singolo dei Saosin del 2003

Pagine correlate 
 7 Years